Cáingang o caingang, en portugués caingangue, puede hacer referencia a:

 Pueblo cáingang, pueblo indígena de Sudamérica.
 Idioma cáingang, lengua hablada por el pueblo homónimo.
 Caingangue, película brasileña de 1953.